No. 82 grenade – nota tra le truppe come "Gammon grenade", tipo di bomba a mano britannica della seconda guerra mondiale
James Gammon (1940-2010) – attore statunitense
 Gammon – alimento